Sattelkopf bezeichnet folgende Berge:
 Sattelkopf (Allgäuer Alpen), Berg in den Allgäuer Alpen
 Sattelkopf (Tegernseer Berge), Berg in den Tegernseer Bergen
 Sattelkopf (Kocheler Berge), Berg in der Benediktenwandgruppe der Kocheler Bergen

siehe auch:
 Sattelspitze
 Oberer Sattelkopf
 Unterer Sattelkopf
 Hinterer Sattelkopf
 Mittlerer Sattelkopf